Die Communauté de communes du Pays du Neubourg ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Eure in der Region Normandie. Sie wurde am 15. Juni 2000 gegründet und umfasst 41 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Le Neubourg.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 trat die Gemeinde La Pyle von der Communauté de communes Roumois Seine und die Gemeinde Sainte-Opportune-du-Bosc von der Intercom Bernay Terres de Normandie dem hiesigen Verband bei.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 traten die Gemeinden Fouqueville, La Haye-du-Theil, Le Bosc du Theil, Saint-Meslin-du-Bosc und Tourville-la-Campagne von der Communauté de communes Roumois Seine dem hiesigen Verband bei. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 41.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Pays du Neubourg
Gegründet 2000